Best in the World (2011)
 Best in the World (2012)
 Best in the World (2013)
 Best in the World (2014)
 Best in the World (2015)
 Best in the World (2016)
 Best in the World (2017)